Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР () — почётное звание Азербайджанской ССР.

Присваивалось с 1928 по 1991 год Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Лица, удостоенные почётного звания «Заслуженный деятель искусств» Азербайджанской ССР, получали удостоверение и нагрудный знак почётного звания Азербайджанской ССР. Нагрудный знак почётного звания носился на правой стороне груди.

История 
Учреждено 28 марта 1928 года. Первым, 6 февраля 1929 года, звания был удостоен азербайджанский писатель, драматург, переводчик, публицист, театральный и общественный деятель, классик азербайджанской литературы Абдуррагим Ахвердов (1870—1933). Вторым удостоенным звания (1930) стал композитор Антон Сергеевич (Саркисович) Майлян (1880—1942), третьим (1933) — азербайджанский драматург, поэт, театральный постановщик и сценарист Джафар Джаббарлы (1899—1934).

Известные награждённые 
См. категорию Заслуженные деятели искусств Азербайджанской ССР

Литература 
«Фәхри ад». Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası [Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы]: 10 cilddə. X cild. Б.: АСЕ-нын баш редаксијасы. Ҹ. Гулијевин редаксијасы илә. 1987. səh. 540—541.

Примечания

Ссылки 

Почётные звания Азербайджанской ССР